Simmons Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Simmons Airport (Alabama)
 Simmons Airport (Mississippi)
 Simmons Airport (North Carolina)